

Astronomia 
 3076 Garber – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Garber – città della Contea di Clayton, Iowa
 Garber – città della Contea di Garfield, Oklahoma

Persone 
 Daniel Garber – pittore statunitense
 Matthew Garber – attore britannico
 Victor Garber – attore e cantante canadese